Байройтер Штрассе (), буквально — Байройтская улица — употребительное название улиц в немецкоязычных странах:
 Байройтер Штрассе (Берлин) — улица в Берлине
 Байройтер Штрассе (Дюссельдорф) — улица в Дюссельдорфе
 Байройтер Штрассе (Нюрнберг) — улица в Нюрнберге

Примечания